Bleknäbbad araçari (Pteroglossus erythropygius) är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Den förekommer från västra Ecuador (västra Esmeraldas söderut till El Oro) och nordvästra Peru (östra Tumbes). Vissa auktoriteter behandlar den som en underart till halsbandsaraçari (P. torquatus).

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen